Shape of My Heart:

 «Shape of My Heart» — песня группы Backstreet Boys.
 «Shape of My Heart» — песня Стинга.